Anyos peut faire référence à :
 Ányos, un prénom hongrois
 Anyós, un village de la paroisse de La Massana en Andorre